Enxara (do árabe ax-xara, significando «matagal», «charneca») pode-se referir a:
 Enxara do Bispo, uma freguesia do concelho de Mafra;
 Enxara dos Cavaleiros, uma antiga freguesia e sede de concelho, hoje incorporada na anterior.

Desambiguação